Bárdos László (1897–1960) újságíró, elbeszélő, dramaturg
 Bárdos László (1934) gépészmérnök
 Bárdos László (1949) állatorvos, mérnök-tanár, mezőgazdasági biotechnikus
 Bárdos László (1955–2016) költő, író, műfordító